The Almighty Dollar – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
The Almighty Dollar – film del 1916 diretto da Robert Thornby
The Almighty Dollar – episodio del 1954 della serie tv Campbell Playhouse